

Geografia

Estados Unidos 
Douglas (Arizona)
Douglas (Dacota do Norte)

Douglas (Michigan)
Douglas (Oklahoma)

Douglas (Wyoming)

Outros países 
Douglas (Ilha de Man)

Ver também 

Douglas Aircraft Company — companhia fabricante de aviões

Desambiguações de topônimos